

Бродецьке — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область

Бродецьке — селище міського типу, Вінницька область, Хмільницький район
 Бродецьке — село, Черкаська область, Звенигородський район